Сегунда 1955/1956 () — 25-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 32 команды.

Северная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Южная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Турнир за места в Примере

Результаты матчей

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1955/56 на lafutbolteca.com  

1955/1956
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1955 году
Спорт в Испании в 1956 году